Heràldica:
Escut de Río Negro, província de l'Argentina.
Escut de Río Negro, departament de l'Uruguai.
Escut de Río Negro, comuna de la Regió de Los Lagos, Xile.